Příjmení Long nosí více významných osobností:

 Crawford Long (1815–1878), americký lékař a farmakolog
 Dallas Long (* 1940), americký atlet, olympijský vítěz ve vrhu koulí
 Edwin Long (1829–1891), anglický malíř
 George W. De Long (1844–1881), důstojník amerického námořnictva, velitel neúspěšné expedice k severnímu pólu
 Huey Long (1893–1935), americký politik, člen Demokratické strany, guvernér státu Louisiana
 Jeannie Longová (* 1958), francouzská cyklistka, olympijská vítězka a mnohonásobná mistryně světa
 Jessica Longová (* 1992), americká handicapovaná plavkyně, několikanásobná paralympijská vítězka
 Luz Long (1913–1943), německý atlet
 Maxey Long (1878–1959), americký běžec, olympijský vítěz
 Shane Long (* 1987), irský fotbalový útočník a reprezentant
 Walter Hume Long (1854–1924), britský státník

Externí odkazy